Dudi Sela era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Grega Žemlja.

Il singolare maschile  del torneo di tennis AEGON Nottingham Challenge 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Grega Žemlja che ha battuto in finale Karol Beck 7–6(7–3), 4–6, 6–4.

Teste di serie

  Dudi Sela (quarti di finale)
  Karol Beck (finale)
  Michael Russell (secondo turno)
  Rajeev Ram (primo turno)

 Marsel İlhan (primo turno)
 Grega Žemlja (campione)
 Jesse Levine (semifinali)
 Rik De Voest (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

AEGON Nottingham Challenge 2012